Dashtadem – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn;
Dashtadem – comune dell'Armenia della provincia di Lori.